Colegio Seminario Conciliar puede referirse a:

Seminario Conciliar de Ancud, es un colegio de Ancud, Chile, fundado en 1845.
Seminario Conciliar de La Serena, es un colegio de La Serena, Chile, fundado en 1848.